Bobet ist der Familienname von:

 Jean Bobet (1930–2022), französischer Radrennfahrer
 Louison Bobet (1925–1983), französischer Radrennfahrer